El nombre Humberto Rivas puede referirse a:

Humberto Rivas Mijares, escritor, periodista y diplomático venezolano;
Humberto Rivas Panedas, poeta, crítico y promotor cultural español;
Humberto Luis Rivas Ribeiro, fotógrafo argentino.